Rozenthal ist der Familienname folgender Personen:

François Rozenthal (* 1975), französischer Eishockeyspieler
Maurice Rozenthal (* 1975), französischer Eishockeyspieler und -trainer